Grupp B kan avse:
Grupp B (rally) – en tävlingsklass inom rallysport
Grupp B (underrättelsetjänst) – en hemliga svenska underrättelsetjänst verksam 1957-1964